Tougué peut désigner :
 Tougué, la ville de Guinée, chef-lieu de la préfecture de Tougué
 Tougué-Mossi, la localité située dans le département de Tangaye au Burkina Faso
 Tougué-Peulh, la localité située dans le département de Tangaye au Burkina Faso
 Tougué-Yarcé, la localité située dans le département de Tangaye au Burkina Faso